Die Liste Schweizer Gemeinden listet sämtliche Schweizer Gemeinden auf. In der Schweiz existieren per 1. Januar 2023 gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2'136 politische Gemeinden. Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.

Einleitung 
Die Schreibweise in der unten stehenden Auflistung erfolgt gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Alle Einwohnerzahlen basieren auf einheitlichen Quellen des jeweiligen Kantons. Die Flächenangaben stammen aus der Arealstatistik 2004/09 (Ausgabe vom 9. November 2016) des Bundesamtes für Statistik.
Dabei wird die sogenannte Punktfläche genommen. Die Summe entspricht der Fläche der Schweiz abzüglich dem Staatswald Galm, den Kommunanzen Cadenazzo/Monteceneri und Capriasca/Valcolla sowie kantonale Seeanteile grösser als fünf Quadratkilometer.

Chronologie 
Die Liste unten widerspiegelt den aktuellen Stand. Über frühere Mutationen geben folgende Artikel Auskunft:
 Liste von Namensänderungen politischer Gemeinden der Schweiz
 Neu entstandene politische Gemeinden der Schweiz
 Aufgehobene politische Gemeinden der Schweiz
 Gemeindestandsveränderungen in der Schweiz

Gemeindeliste (Stand: 1. Januar 2023) 
Die Liste lässt sich durch Klicken der entsprechenden Spalten in der Tabellenkopfzeile sortieren.

Einzelnachweise 

!
!